Panamerikanska mästerskapet i fotboll 1956 spelades i Mexico City, Mexiko under perioden 26 februari-18 mars 1956. Brasilien försvarade sin titel.

Resultat

Källor

Externa länkar
Panamerikanska mästerskapet på www.rsssf.com

1956 i Mexiko
Internationella fotbollstävlingar i Mexiko
Fotbollsåret 1956
1956
Sportevenemang i Mexico City
Mexico City under 1900-talet